Джейк Пэлтроу () — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Он является младшим братом актрисы Гвинет Пэлтроу.

Карьера 
Занимался режиссурой нескольких эпизодов сериала NYPD Blue, таких как Andy Appleseed (2003), Brothers Under Arms (2000) и Big Bang Theory (1999). Известен дебютным фильмом Спокойной ночи (2006), показанным на кинофестивале Сандэнс в 2007 году. Автор короткометражных фильмов об актёрах по заказу газеты New York Times.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Лос-Анджелес